Antônia Rita Pires de Morais (Rio de Janeiro, 7 de agosto de 1992), é uma cantora e atriz brasileira.

Biografia 

É filha da atriz Glória Pires e do cantor Orlando Morais, irmã de Ana Morais e de Bento Morais e meia-irmã da atriz Cléo Pires. Sua estreia como atriz foi no remake Anjo Mau, ao lado de sua mãe.

No ano de 2017 estreou na novela das 7 Rock Story, e faz um par amoroso com Rafael Vitti.

Filmografia

Televisão

Cinema

Naturais da cidade do Rio de Janeiro
Atrizes do Rio de Janeiro (estado)
Brasileiros de ascendência indígena